Каземи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каземи, Арсалан (род 1990) — иранский баскетболист.
 Каземи, Ахмад (1958—2006) — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Каземи, Багир (1891—1977) — министр иностранных дел Ирана.